Орлі́вка  (до 1945 року — Кримчак; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.